Počet obyvatel Malty v roce 2014 činil 445 426 lidí

Malta je nejhustěji obydlená země EU a jedna z nejhustěji obydlených zemí na světě; hustota zalidnění je zde asi 1 265 obyvatel na kilometr čtvereční.

Malta byla obydlená od prehistorických časů, poprvé byla kolonizovaná Sicilany, poté Féničany, Římany, Byzantinci a v roce 870 Araby, kteří možná maltské ostrovy úplně depopulovali, ale v roce 1224 byli sami z Malty vyhnáni. Normané, Sicilané, Španělé, Francouzi a Britové v různých směrech ovlivnili život a kultury Malty.

Malta má dva oficiální jazyky - maltštinu (semitský jazyk výrazně ovlivněný sicilštinou a italštinou) a angličtinu. Oba jazyky jsou povinnou součástí výuky na základních a středních školách. Velká část populace umí italsky, která byla až do roku 1936 národním jazykem Malty. Míra gramotnosti dosáhla hodnoty 93 %, zatímco v roce 1946 to bylo jen 63 %. Školní docházka je do šestnácti let povinná.

Věková distribuce 
Od roku 2000 začalo být zjevné stárnutí populace. Průměrný věk populace se zvýšil z hodnoty 38,5 let v roce 2005 na 40,5 let v roce 2011. Důsledkem je vyšší míra osob ve věku 55 let a víc a menší poměr osob mladších než 25 let. Průměrný věk na ostrovech Gozo a Comino (41,6 let) byl vyšší než na samotném ostrovu Malta. V roce 2011 byl poměr osob ve věku 65 let a víc 16,3 % populace, zatímco v roce 2005 to bylo 13,7 %. V roce 2011 osoby ve věku 14 let a méně tvořili 14,8 % populace, zatímco v roce 2005 to bylo 17,2 %.

Emigrace a imigrace 
Malta byla od 19. století zemí emigrantů, přičemž vrchol emigrace byl v desetiletích po II. světové válce. Migrace nejdříve směřovala do severoafrických zemí (zvlášť do Alžírska, Tunisu a Egypta); později maltští emigranti mířili do Velké Británie, Spojených států, Kanady a Austrálie. I většina lidí z maltských severoafrických komunit nakonec zamířila do míst jako Marseille, Británie a Austrálie.

Podle sčítání v roce 2005 žilo na Maltě 12 112 osob zahraničního původu (3 % populace). Z toho bylo nejvíce Britů (4 713), Italů (585), Němců (518) a Libyjců (493).

Z celkové populace 416 055 osob v roce 2011 jich 20 086, tedy 4,8 % populace, mělo jiný než maltézský původ, což je oproti roku 2005 nárůst o 65,8 %.

Demografická statistika 
Statistiky OSN a Maltského národního statistického úřadu

Demografická data 
Data z "Index Mundi"

Věková struktura:
0-14 let:
15,1 %
15-24 let:
12,6 %
25-54 let:
40,4 %
55-64 let:
14 %
65 let a víc:
17.9%
(2014, odhad)

Průměrný věk: 40,9 let (2014, odhad)

Náboženství: římští katolíci (oficiální náboženství), více než 90 % (2011, odhad)

Reference

Externí odkazy 
 

Malta
Malta